Teramani – abitanti di Cona (Teramo)
Teramani – abitanti di Teramo